Le  est la  du challenge Yves du Manoir et celle-ci est remportée par Béziers.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative. Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les quarts de finale. L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général, pour les qualifiés, est donc le suivant :  Béziers,  Montferrand,  Narbonne,  Agen,  Montauban,  Dax,  Toulon et  Tarbes.

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1971-1972
Rugby à XV en 1971
Rugby à XV en 1972
Sport en France en 1971
Sport en France en 1972